La  de commandement et de transmissions ( CCT) est une unité militaire de l'Armée de terre française. Elle fait partie de la  d'aérocombat ( BAC) du commandement de l'aviation légère de l'Armée de terre.

Création et différentes dénominations 
 La  compagnie de transmissions divisionnaire ( CTD) du  régiment d’hélicoptères de commandement et de manœuvre ( RHCM) est créée le  ;
 Dissolution de la compagnie et du régiment le  ;
 La  compagnie de commandement et de transmissions est créée le  ;
 Dissolution le  ;
 La  compagnie de commandement et de transmissions est recréée le  .

Historique 
La  compagnie de transmissions divisionnaire ( CTD) du  régiment d’hélicoptères de commandement et de manœuvre ( RHCM) est créée le  à Nancy en même temps que la  division aéromobile. Elle est l'héritière de la compagnie mixte de transmissions 88/84 créée en 1943 à Marrakech. Équipée du système RITA, sa mission est d'assurer les liaisons entre les postes de commandement de la  division aéromobile et ceux de la force d'action rapide.

Lors de la restructuration de l'Armée de terre à la fin des années 1990, la  division aéromobile est transformée en  brigade aéromobile. Le  régiment d’hélicoptères de commandement et de manœuvre et la  compagnie de transmissions divisionnaire sont dissous le . La  de commandement et de transmissions est créée le lendemain pour soutenir la  brigade aéromobile.

Le , la  compagnie de commandement et de transmissions et la  brigade aéromobile sont dissoutes.

La  compagnie de commandement et de transmissions et la  brigade d'aérocombat, héritière de la  division aéromobile, sont recréées le  à Clermont-Ferrand dans le cadre du plan de réorganisation de l'Armée de terre.

Ses personnels portent le béret bleu de l'aviation légère de l'Armée de terre mais avec l'insigne des transmissions.

Liens externes 
 4 CCT sur le site www.alat.fr (consulté le ).
 4 CTD 4 RHCM sur le site www.alat2.fr (consulté le ).
 4 CCT sur le site alat2.fr (consulté le ).

Unité de transmissions française
Unité ou formation militaire créée en 1985